Ю́рий Серге́ев:
 Сергеев, Юрий Алексеевич (род. 1961) — российский художник, живописец. Член-корреспондент РАХ (2009).
 Сергеев, Юрий Анатольевич (род. 1956) — украинский дипломат.
 Сергеев, Юрий Валентинович (род. 1950) — российский дерматовенеролог, академик РАЕН.
 Сергеев, Юрий Васильевич (1948—2021) — советский и российский писатель.
 Сергеев, Юрий Георгиевич (род. 1930) — советский моряк-китобой, Герой Социалистического Труда (1971).